La Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica es uno de los centros de enseñanza y de formación superior de la Universidad de Costa Rica (a la que se refiere habitualmente la sigla «UCR»).

Sinopsis 
La Universidad de Costa Rica (UCR) es una de las  cuatro Universidades Estatales del país.

El Estatuto Orgánico establece la estructura de esta institución de Educación Superior, la cual se organiza en 6 áreas del conocimiento humano: Artes y Letras, Ciencias Sociales, Ciencias Básicas, Ciencias de la Salud, Ciencias Agroalimentarias e Ingenierías. Aunado a lo descrito  el área académica de Ciencias Sociales tiene “cuatro grandes facultades: la Facultad de Derecho, la Facultad de Educación con sus escuelas de Formación Docente, Bibliotecología y Ciencias de la Información, Orientación y Educación Especial, Educación Física y Administración Educativa; la Facultad de Ciencias Económicas con sus escuelas de Economía, Administración de Negocios, Administración Pública y Estadística; y la Facultad de Ciencias Sociales con las escuelas de Ciencias de la Comunicación Colectiva, Sociología, Historia, Geografía, Psicología, Ciencias Políticas, Antropología y Trabajo Social. “(2005, p.17).

Antecedentes 

El origen de la carrera de Estadística, se emprendió con la creación de Escuela de Ciencias Económicas y Sociales en 1943, brindando en ese entonces a los estudiantes de grado, la posibilidad de obtener el título de bachillerato y licenciatura en la carrera de CienciasEconómicas y Sociales. Para obtener otra oferta académica, los estudiantes que se enfocaban por el título de licenciatura, podían elegir entre uno de los siguientes énfasis: Administración de Negocios, Administración Pública, Economía y Estadística.

Unidad Académica 

Con base a la documentación de la Escuela de Estadística (2013)  “El Departamento de Estadística se creó el 25 de julio de 1970” y luego de un proceso de evolución “el 24 de abril de 1974 surgió la Escuela de Estadística como tal; la cual desde 1972 hasta la fecha ha graduado más de 370 bachilleres en la carrera de Estadística” (p.8). 

Los estudiantes que optaban por el título de Bachilleratocon énfasis en Estadística, debían cursar el Plan de Estudios estipulado por la Unidad Académica (2013)  constituido por los siguientes cursos: Curso Integrado de Humanidades I, Curso de Arte, Matemáticas Elemental, Estadística Introductoria I, Estrategias de Lectura en Inglés I, Curso Integrado de Humanidades II, Introducción a la Economía, Matemáticas para Economía y Estadística I, Estadística Introductoria II, Actividad Deportiva, Seminario de Realidad Nacional I, Estadística Computacional I, Matemáticas para Economía y Estadística II, Modelos Probabilísticos Discretos, Métodos Estadísticos, Repertorio, Estadística Computacional II, Matemáticas para Economía y Estadística III, Modelos Probabilísticos Continuos, Modelos de Regresión Aplicados, Seminario de Realidad Nacional II, Principio de Diseños Experimentales, Principio y Técnicas de Muestreo, Teoría Estadística, Demografía Aplicada, Aplicaciones de Diseños Experimentales, Diseño de Encuestas por Muestreo, Sistemas de Información, Metodología de la Investigación Científica, Práctica Profesional I, Administración para Estadística, Introducción al Análisis Multivariado, Indicadores Económicos, Sociales, Ambientales e Institucionales, Práctica Profesional II, Decisiones Estadísticas y Administrativas, Técnicas de Medición para Estadística, Estadística Aplicada a la Industria; adicional a esto el estudiante debe cumplir con 300 horas de Trabajo Comunal Universitario, dicho plan de estudios tiene una duración de 4 años y consta de un total de 137 créditos. Aunque se ofreció un Plan de Estudios para el grado de Licenciatura, éste se eliminó. 

La Escuela de Estadística (2013) forma y desarrolla en el estudiante  diversas habilidades, a saber: 

Diseñar sistemas para la captura sistemática y continua de datos, para ser analizados posteriormente de forma estadística.

Diseñar estrategias de recolección de información por medio de técnicas de muestreo probabilístico, indicando el procedimiento de selección y el número de casos a considerar para estimar los valores poblaciones.

Diseñar experimentos en el campo, laboratorio, taller o fábrica, en donde uno o más factores controlables pueden generar cambios en una o más variables de respuesta de interés.

Identificar, plantear, describir, estimar y hacer pronósticos con modelos (lineales y no lineales) que describan el comportamiento de un fenómeno de la vida real.

Establecer técnicas y procesos que permitan tener un sistema de control estadístico de la calidad en la producción de una empresa.

Proponer y aplicar técnicas estadísticas multivariadas para el estudio de múltiples variables, interrelacionadas entre sí, con el fin de establecer patrones de relaciones que permitan evaluar las hipótesis planteadas.

Programa de Posgrado en Estadística 

El Programa de Posgrado en Estadística se creó en 1990 el cual ofrece el grado de maestría con dos modalidades: Maestría Académica y Maestría Profesional en Estadística. (SEP, 1997). Hoy en día es la única Escuela de Estadística a nivel de Centro América, la cual se ubica en la Facultad de Ciencias Económicas en la Sede Central Rodrigo Facio en  San Pedro de Montes de Oca.

El plan de estudios para optar por el título Magister Scientiae en Estadística y está dirigido para aquellas personas que desean dedicarse a la docencia y la investigación en estadística. El Plan de Estudios aprobado por el Sistema de Estudios de Posgrado (2012),consta de los cursos:  Regresión Logística Aplicada, Modelos Lineales Generalizados, Series Cronológicas, Seminario I,  Análisis Multivariado Aplicado, Estadística Bayesiana, Seminario II, Investigación Dirigida I, Optativa, Modelos Mixtos, Investigación Dirigida II, Investigación Dirigida III, Tesis; esta maestría tiene una duración de 2 años y contiene 60 créditos.

Asimismo, para los estudiantes que deseen cursar la Maestría Profesional y obtener el título de Magíster en Estadística, con el fin de dedicarse al ejercicio profesional de la disciplina en el SEP (2012) se estipula el Plan de Estudios conformado por los cursos: Regresión Logística Aplicada, Investigación Aplicada en Regresión Logística, Instrumentos de Medición, Series Cronológicas, Investigación Aplicada en series cronológicas, Análisis Multivariado Aplicado, Investigación Aplicada en Análisis Multivariado, Aplicaciones Demográficas, Investigación Aplicada en Demografía, Análisis de Datos Categóricos, Investigación Aplicada en Análisis de Datos Categóricos, Análisis de Casos Estadísticos, Práctica Profesional I, Tópicos de Encuestas por Muestreo, Investigación Aplicada en Tópicos de Encuestas por Muestreo, Optativa, Práctica Profesional II, Técnicas Estadísticas en Mercadeo, Investigación Aplicada en Técnicas Estadísticas deMercadeo I, Análisis de Sobrevivencia, Investigación Aplicada en Análisis de Sobrevivencia; con una duración de 2 años y un total de 60 créditos.

Finalmente cabe mencionar que la misión, visión y objetivo de la Escuela de Estadística (2013), radica básicamente en la lucha por formar profesionales en el área de estadística con amplios y altos conocimientos a nivel ético, académico y profesional, a su vez buscan contribuir con otras áreas integrando de manera conjunta los conocimientos del profesional estadístico con los de otros profesionales con el fin de ayudar en la toma de decisiones y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, a su vez la Escuela de Estadística (2013)  trabaja fuertemente en cumplir día a día su visión , la cual consiste en ser la “Escuela líder a nivel  centroamericano y caribeño, formando profesionales de excelencia, ejecutando investigación científica y manteniendo una relación estrecha con la sociedad, contando con: los mejores perfiles académicos, tecnología de avanzada, infraestructura acorde con las necesidades, internacionalización y nuevas tecnologías” (parr.6).

Unidad de Servicios Estadísticos 

La Unidad Académica tiene una [[Unidad de Servicios Estadísticos especializados (USES), y según lo estipulado en el artículo 27 del Alcance a La Gaceta Universitaria la Unidad de Servicios Estadísticos (USES) es una Sección de la Escuela de Estadística, jerárquicamente dependiente de la Dirección. La cual está dirigida por un Coordinador o Coordinadora, nombrado o nombrada por la Dirección de la Escuela, por periodos de dos años (Consejo Universitario, 2011, p.7).

En  la USES participan todos aquellos docentes de la Escuela de Estadística, que tienen proyectos o actividades de investigación y de acción social, debido a que su principal objetivo es llevar a cabo investigaciones, consultorías y acción social, para integrarlas a la docencia y la capacitación que la escuela ofrece; además de brindar servicios especializados en consultorías a diferentes empresas externas a la Universidad de Costa Rica. Gran cantidad de los resultados de los proyectos se reflejan en la Revista de Ciencias Económicas. 

En Costa Rica gran proporción de profesionales en Estadística laboran en  diversos sectores como la Industria, Comercio, Servicios e instituciones estatales. Además un estadístico labora interdisciplinariamente  con otras áreas como Educación, Ciencias Actuariales, Agricultura, Biología, Ingeniería, Administración, Economía,  Salud, Demografía, Ciencias Sociales, Energía, Psicología, y Turismo, entre otros campos.

Bibliografía y fuentes 
 Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (2011). Escuela de Estadística. Alcance de La Gaceta Universitaria, 11.
 Programa de Posgrado en Estadística. (2012). Reglamento PPEST: Plan de estudios y Descripción de cursos. San José, Costa Rica: SIEDIN-UCR.
 Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (2005). Estatuto Orgánico. (8ª. ed.). San José: SIEDIN.
 Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado. (1997). Maestría en Estadística. [Despegable] Costa Rica, San José: SEP
 Universidad de Costa Rica (2014). Carreras. Recuperado de: http://www.ucr.ac.cr/estudiantes/carreras/ [Consulta  14 Sept. 2014]
 Universidad de Costa Rica. Escuela de Estadística. (2013). Página Principal. Recuperado de: http://www.estadistica.ucr.ac.cr/ [Consulta 27 Sept. 2014]

Enlaces externos 
 Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, sitio web oficial

Escuelas de la Universidad de Costa Rica
Facultades y escuelas de Estadística